Papa Anastasio I – Papa della chiesa cattolica
 Papa Anastasio II – Papa della chiesa cattolica
 Papa Anastasio III – Papa della chiesa cattolica
 Papa Anastasio IV – Papa della chiesa cattolica